Osoby o nazwisku Szczeklik:
 Andrzej Szczeklik (1938–2012) – polski lekarz i pisarz, syn Edwarda Szczeklika
 Edward Szczeklik (1898-1975) – polski lekarz internista i kardiolog